Gumba revoie aux articles suivants :

 Les Gumbas, ou Agumbas, un groupe ethnique ayant vécu dans les plaines de l'actuel Kenya ;
 Gumba, un comité de développement villageois du Népal.